Il doppio del torneo di tennis Salt Lake City Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Vitas Gerulaitis che hanno battuto in finale Iván Molina e Jairo Velasco Sr 2-6, 7-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Salt Lake City Open 1974